Talterrasse steht für:

 ein Rest eines alten Flusslaufes am Talgrund, die Flussterrasse 
 eine höher über dem Talgrund liegende Ebenheit, die Talschulter
 künstliche Terrassen an den Talhängen, siehe  Terrassenfeldbau

Siehe auch:
 Terrasse (Geländeform) – ein Überblick